Die COVID-19-Pandemie in Ghana tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Maßnahmen und Verlauf 
Am 12. März 2020 wurden die ersten zwei COVID-19-Fälle in Ghana von dem Gesundheitsminister Kwaku Agyemang-Manu bekanntgegeben. Beide Personen kehrten aus Norwegen und der Türkei nach Ghana zurück.

Ab dem 17. März durften Reisende aus Ländern mit mehr als 200 Corona-Fällen kommend nicht mehr nach Ghana einreisen.

Seit dem 22. März ist der Kotoka International Airport Accra für den internationalen Flugverkehr geschlossen. Ausnahmen gibt es lediglich für Notfall-, Rettungs- und Frachtflüge. Die Sperrung galt zunächst bis zum 19. April 2020 und wurde dann bis zum 31. Mai 2020 verlängert.

Mit dem Stand vom 15. April sind die COVID-19-Fälle in Ghana auf 641 gestiegen. 83 der infizierten Personen in Ghana sind genesen.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in Ghana wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in Afrika

Weblinks 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite World of Meters: Echtzeit-Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)
 Gesundheitsministerium Ghana

Einzelnachweise 

 
Ghana